Palentini – abitanti di Palencia
Palentini – abitanti di Provincia di Palencia